IAB est un sigle qui peut faire référence à :
 Internet Architecture Board (autrefois Internet Advisory Board et Internet Activities Board), un comité en informatique ;
 Industries alimentaires et biologiques, une option du diplôme universitaire de technologie en génie biologique, en France ;
 Interactive Advertising Bureau, une association internationale regroupant les acteurs de la publicité sur internet ;
 Institute for Advanced Biosciences, un centre de recherche à Grenoble.

IAB est un code qui peut signifier :
 .

iab est une abréviation qui peut faire référence à :
 infra-abdominal, un domaine du complexe de gènes Bithorax.

Code IATA des aéroports